Centralen kan syfta på:

 Centralen, Stockholm – en järnvägsstation
 Centralen, Västerås – ett kommunikationscentrum i Västerås
 Centralen (företag) – ett transportföretag i Västra Götalands län

Geografi

Bulgarien 

 Tsentralen, distrikt, Plovdiv, Obsjtina Plovdiv,

Svalbard och Jan Mayen 

 Centralen (berg i Svalbard och Jan Mayen), Spitsbergen, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Svalbard och Jan Mayenförgreningar